Појам Муслиманска легија може да се односи на:
 Хаџиефендићева легија,
 Легија Кремплер,